

Personnalités 

 André Frossard (1915-1995), journaliste et essayiste français, fils de Ludovic-Oscar ;
 Benjamin-Sigismond Frossard (1754-1830), homme politique suisse, anti-esclavagiste ;
 Charles Auguste Frossard (1807-1875), général français ;
 Sir Charles Keith Frossard (1922-2012) était un homme politique guernesiais, Bailli de Guernesey de 1982 à 1992;
 Christian Frossard, kayakiste français ;
 Émilien Frossard (1802-1881), pasteur de l’Église réformée, pyrénéiste, un dessinateur et fondateur de la société Ramond ;
 François Xavier Frossard (1769-1827), colonel français de la Révolution et de l'Empire ;
 Joseph Frossard (1879-1955), chimiste français ;
  ;
 Maëva Frossard (1989-2021), dite Mava Chou, influenceuse suisse ;
 Ludovic-Oscar Frossard (1889-1946), homme politique français et père d'André Frossard ;
 Véronique Frossard (née en 1957), dessinatrice suisse de bande dessinée.

Voir aussi 
 
 
 

Homonymie de patronyme